Агарков — російське прізвище. Жіноча форма — Агаркова.

Відомі носії 
 Агарков Андрій Леонідович (1963) — російський поет.
 Агарков Георгій Борисович (1922–1988) — український лікар.
 Агарков Сергій Тихонович (1951–2012) — російський лікар, психіатр, сексолог.
 Агарков Михайло Федорович (? — 1907) — відомий земський діяч часів Російської імперії (друга половина ХІХ — початок ХХ століття), гласний Херсонського повітового земського зібрання, потомствений почесний громадянин і благодійник, власник маєтків на Херсонщині.

Російські прізвища